SVT может означать:
 SVT (Sveriges Television AB) — шведская общественная телевещательная организация.
 SVT1 — шведский общественный информационно-развлекательный телеканал.
 SVT2 — шведский общественный развлекательный телеканал.
 SVT Barnkanalen — шведский детский телеканал.
 Ampeg SVT — бас-гитарный усилитель, выпущенный компанией Ampeg в 1969 году.
 SVT — другое название южнокорейской группы Seventeen.

См. также 
 СВТ